Sotonići (pleme), crnogorsko pleme iz Crmničke nahije
 Sotonići (Bar, Crna Gora), naselje u gradu Baru, Crna Gora